Эльдо́р Магома́тович Уразба́ев (; 11 октября 1940, Ташкент, СССР — 21 февраля 2012, Денвер, США) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр; заслуженный деятель искусств России (1998).

Биография 
По национальности казах.
В 1963 году окончил механико-математический факультет МГУ. После окончания университета вернулся в Ташкент и до 1968 года работал в Институте кибернетики АН Узбекской ССР в лаборатории «Новые элементы ЭВМ» (см. фото).

В 1972 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская А. А. Алова и В. Н. Наумова).

Работал ассистентом режиссёра в группе Ш. К. Айманова на киностудии «Казахфильм». После трагической смерти Айманова снял продолжение нашумевшего его фильма «Конец атамана» — «Транссибирский экспресс» по сценарию А. А. Адабашьяна, Н. С. Михалкова и А. С. Кончаловского.

С 1979 года из студии «Казахфильм» перебрался на ЦКДЮФ имени М. Горького, где выпустил фильмы «Фрак для шалопая» (1979), «Инспектор ГАИ» (1982, совместно с О. Н. Ефремовым), а также ряд других картин.

В 1982 году вступил во второй брак с актрисой Н. У. Аринбасаровой, которую снимал в «Транссибирском экспрессе».

С 1982 года — руководитель Первого творческого объединения киностудии имени Горького, с 1987 года — художественный руководитель творческого объединения ТВК (телевидеокино) этой же студии.

В 1987 году выпустил сериал «Визит к Минотавру» по роману братьев Вайнеров с С. К. Шакуровым, А. Г. Филиппенко, Р. Я. Пляттом, В. И. Гафтом, В. Г. Смирнитским и другими известными актёрами.

В 1995 году Уразбаев стал членом правления ЦКДЮФ имени М. Горького.

В начале 2000 годов снимал сериалы на телевидении.

В 2010 году c новой женой Аллой уехал в США. Жил и лечился от тяжёлой болезни в Денвере, штат Колорадо, где и умер 21 февраля 2012 года на 72-м году жизни.

Фильмография

Режиссёр 
  — Солдатёнок (короткометражный)
  — Дар (короткометражный)
  — Выбор
  — Транссибирский экспресс
  — Фрак для шалопая
  — Смотри в оба!
  — Инспектор ГАИ
  — Секунда на подвиг
  — Визит к Минотавру
  — Трам-тарарам, или Бухты-барахты
  — Хаги-Траггер
  — Хозяин «Империи»
  — Женская логика
  — Ребята из нашего города
  — Богатство
  — Варенька
  — Прыжок Афалины

Актёр 
  — Инспектор ГАИ — эпизод (нет в титрах)
  — Люблю. Жду. Лена — геолог
  — Авантюра (Украина/Россия) — Юрий (казахский генерал КГБ)
  — Крестоносец — Эрген
  — Леди босс — «Кен» (Тимур Хакимович Кенжетаев)
  — Марш Турецкого (2 сезон)
 Фильм 7-й. «Просроченная виза» — Олег Никифорович Авдеев (президент банка «Деловой партнёр»)
  — Сыщики (сезон 1).
 Фильм 5-й. «Страсть» — Мисимото
  — Стилет 2 — Бадмаев
  — Прыжок Афалины — патологоанатом

Сценарист 
  — Гамлет из Сузака, или Мамайя Кэро (Казахфильм)
  — Ариэль

Признание и награды 
 Государственная премия Казахской ССР (1978) — за фильм «Транссибирский экспресс» (1977)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998)
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (Казахстан, 2008)

Примечания

Ссылки 

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Казахфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Социалистический реализм
Жители ЖСК «Советский писатель»